Die Liste der Arbeitsminister von Frankreich enthält alle Arbeitsminister von Frankreich seit 1906.

Dritte Republik

Vierte Französische Republik

Fünfte Französische Republik

Weblinks 
 France: Ministries, political parties, etc. from 1870 (rulers.org)

Frankreich
!
Arbeitsminister